Cikancana (Gekbrong), een plaats in Indonesië
Cikancana (Sukaresmi), een plaats in Indonesië